

Села:
 Бажани — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Бажани — Львівська область, Золочівський район

Бажани — село в гміні Ключборк Ключборського повіту Опольського воєводства

Бажани () — село, Кошицький край, район Михайлівці